Радковець - україно-білоруське прізвище, поліського походження. Відноситься до прізвищ зі зменшувальним суфіксом -ець.

Значення 
Прізвище "Радковець" має значення "Коваль щастя". "Рад" - "щастя, радість, добробут", "ковець" - "коваль", "кузнець".

Територія 
Поширене на території Західної України та Південної Білорусі. Зустрічається також у Польщі, Росії, Болгарії та Словаччині. Основний центр концентрації носіїв прізвища є регіон Полісся.

Відомі носії 
Петро Радковець - краєзнавець, член Товариства Лева.

Василь Радковець - екскурсовод, краєзнавець та батяр зі Львова.

Іван Радковець - львовознавець, екскурсовод, краєзнавець.

Інше 
село Радківці

село Радковиця

село Радковці

село Радковиці

село Радков

Джерела 
Українські прізвища 
Прізвища на -ець